Hjort kan avse:

 Hjortdjur – en familj i underordningen idisslare
  Hjort –  hanen hos vissa hjortdjur bland annat kronhjort och dovhjort, se hjortdjur
 Hjort af Ornäs – en svensk adelsätt 
 Hjort (efternamn), efternamn

Se även
Hjorten
Hiort